Dome Mountain kan syfta på följande platser:

Australien 

 Dome Mountain, New South Wales, berg,

Kanada 

 Dome Mountain, British Columbia, berg,